Příjmení Coulter nese více různých osobností:

 Ann Coulterová (* 1961) – americká spisovatelka, komentátorka a právnička
 Ricki-Lee Coulter (* 1971) – australská zpěvačka
 Thomas Coulter (1793–1843) – irský lékař, botanik a výzkumník

Externí odkazy